Hey (Fais & Afrojack), een muzieknummer uit 2016
 Hey (muziekgroep), een Poolse muziekgroep
 Hey (Waylon), een single uit 2010
 James Stanley Hey, een Engels wetenschapper
 Hei (Stramproy), een buurtschap van Stramproy, ook Hey genaamd
 Hey kan ook verwijzen naar een uitroep